Crush – album zespołu Bon Jovi
 Crush – album zespołu Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Crush – album 2NE1
 Crush – singel zespołu Pendulum
 Crush – pierwsza piosenka Solange Knowles
 Crush – południowokoreański piosenkarz